Pomassl oder Pomaßl ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Pomassl, österreichischer Klangkünstler und Musiker
 Gerhard Pomaßl (1929–1993), deutscher Bibliothekswissenschaftler